Le nom de Denis Gravel peut se référer à :

 Denis Gravel (1958-), historien québécois ;
 Denis Gravel (1978-), animateur de radio québécois.